Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 1992/1993 прошло с 21 ноября 1992 по 8 марта 1993 года. 26 команд были разделены на 3 группы.

Первая группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Вторая группа

 Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.
 Результат матча «Северский трубник» (Полевской) − «Никельщик» (Верхний Уфалей) следует читать 4:2 (отмечен *), уточнён по газете "Оранжевый мяч России", 1993 год, № 7.

Третья группа

Таблица составлена по Энциклопедии «Хоккей с мячом», Москва, изд. Новые Технологии, 2009 год; авторы Соснин В. И, Щеглов М. И. и Юрин В. Л. ISBN 978-5-86541025-6.

Финальный турнир
Состоялся в Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область).

 «Шахтёр» (Ленинск-Кузнецкий) (17 игроков): Александр Веденеев, Вячеслав Стародид — Олег Агеев (5), Константин Волков, Анатолий Волохин (1), Владимир Воробьёв, Игорь Грибанов, Евгений Калистратов (3), Алексей Митрохин, Евгений Морозов, Юрий Никульшин (2), Михаил Сергеев, Игорь Тараканов (10), Виктор Фёдоров (1), Дмитрий Чуркин (5), Александр Шустеров, Андрей Юрин (6). В течение сезона за команду также выступал Сергей Волков. В скобках забитые мячи. Главный тренер − В. Н. Журавлёв.
 «Агрохим» (Березники) (22 игрока): Андрей Анисимов, Олег Крутихин — Игорь Агапов (7), Андрей Брагин (2), Александр Васильев, Игорь Волгунцев (3), Андрей Гресь, Игорь Коданёв, Дмитрий Козлов (1), Алексей Крашенинников, Сергей Мажарук, Демид Мисюков, Дмитрий Протонин (1), Валерий Соколов, Олег Шарков, Салават Шамсутдинов, Виктор Шаров (5), В. Мишенин, В. Якушенко. Главный тренер − Е. П. Выборов. 
«Шахтёр» (Ленинск-Кузнецкий) и «Агрохим» (Березники) завоевали путёвку в высшую лигу. Решением ФХМР дополнительно в высшую лигу были включены «Арктик-Сервис» (Мурманск) и «Восток» (Арсеньев).

См. также 
 Чемпионат России по хоккею с мячом 1992/1993

Литература

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России 

Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги
1992 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1992 году
1993 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1993 году